Preska (gmina Medvode)
 Preska (gmina Sevnica)
 Preska (gmina Sodražica)